Шангри-Ла () —  деталь альбедо на поверхности Титана, самого большого спутника Сатурна.

География и геология 
Расположена рядом с экватором (координаты центра — . Считается, что это обширная равнина, покрытая тёмным веществом. В прошлом регион был заполнен жидкостью, но сейчас её там не наблюдается. Шангри-Ла усеяна яркими «островами», высота которых значительно больше, чем у окружающего её ландшафта. Местность граничит с более обширными регионами, чья высота также превышает высоту Шангри-Ла: Ксанаду на востоке, Адири на западе и Дильмун на севере. Спускаемый зонд «Гюйгенс» приземлился на западной части Шангри-Ла, недалеко от границ с Адири. Местность Шангри-Ла была обнаружена на снимках космического аппарата «Кассини-Гюйгенс».

Эпоним 
Названа в честь тибетской земли вечной молодости Шангри-Ла, описанной в новелле «Потерянный горизонт» Джеймса Хилтона. Это название было утверждено Международным астрономическим союзом в 2006 году.

См. также 
 Список деталей поверхности Титана

Примечания

Ссылки 
 Карта Титана с подписями на сайте Gazetteer of Planetary Nomenclature (PDF, 3,3 МБ) 

Поверхность Титана
Детали альбедо Титана
Тёмные детали альбедо Титана